Рунк има више значења:

 Рунк (Околиш), насеље у округу Алба у Румунији
 Рунк (Скаришоара), насеље у округу Алба у Румунији
 Рунк (Видра), насеље у округу Алба у Румунији
 Рунк (Златна), насеље у округу Алба у Румунији
 Рунк (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији